Агаев (; ) — русифицированная форма фамилии, встречающейся среди азербайджанцев, туркмен, чеченцев и осетин. Также фамилия встречается среди удмуртов (от удм. «агай» — «старший брат» или «дядя») и горских евреев (татов). Имеет женскую форму .

Агаев

А 
 Агаев, Аббасага Якуб оглы (род. 1937) — советский азербайджанский хлопковод, лауреат Государственной премии СССР (1981). 
 Агаев, Агададаш Гамид оглы (род. 1956) — азербайджанский певец, заслуженный и Народный артист Азербайджана.
 Агаев, Агахан Гариб оглы (род. 1940) — старший аппаратчик Сумгаитского суперфосфатного завода Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Агаев, Акпер Саттар оглы (1919—1944) — советский военнослужащий.
 Агаев, Алан Хазбиевич (род. 1977) — российский и советский футболист.
 Агаев, Али Агабаба оглы (1906—1983) — бригадир колхоза имени Чапаева Масаллинского района Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Агаев, Алиага Исмаил оглы (1913—1983) — азербайджанский советский актёр.
 Агаев, Алияр (род. 1987) — азербайджанский футбольный арбитр категории ФИФА.
 Агаев, Амир (род. 1992) — израильский футболист.
 Агаев, Аслан Логлан оглы (род. 1967) — советский борец вольного стиля.
 Агаев, Ахед Гаджимурадович (1924—2003) — советский, российский философ и филолог, писатель, публицист, общественный деятель.
 Агаев, Ахмед Сахиб оглы (род. 1948) — азербайджанский советский тракторист, депутат Верховного Совета СССР.
 Агаев, Ахмед-бек (1868—1939) — азербайджанский государственный деятель, журналист и тюрколог.

Б 
 Агаев, Бахрам Джафар оглы (1884 — 1956) — революционер.
 Агаев, Бейляр Тапдыг оглы (1969—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Агаев, Бекхан Вахаевич (род. 1975) — депутат Государственной думы VI созыва.
 Агаев, Беюккиши Ага оглы — академик АН АзССР

В 
 Агаев, Ваха Абуевич (1953—2020) — депутат Государственной думы VI и VII созыва.
 Агаев, Вилаят Гаджиали оглы (род. 1971) — азербайджанский борец греко-римского стиля.

Г 
 Агаев, Галиб Агабала оглы (1941—2015) — азербайджанский финансист, президент Центрального банка Азербайджанской Республики.
 Агаев, Гасан-бек Мешади Гусейн оглы (1875—1920) — азербайджанский вице-спикер парламента АДР.

Д 
 Агаев, Джангир Рахимович (1939—2008) — советский и российский художник-карикатурист.

К 
 Агаев, Камран Адил оглы (род. 1986) — азербайджанский футболист.
 Агаев, Курбан Агаевич (род. 1937) — советский и российский борец вольного стиля.
 Агаев, Кямал Алибала оглы (род. 1930) — советский азербайджанский государственный деятель.
 Агаев, Кямран Агаевич — российский оппозиционный журналист, обозреватель.

М 
 Агаев, Магомедбаг Гасанович (род. 1985) — боец смешанных единоборств.
 Агаев, Мамед (род. 1976) — борец из Армении.
 Агаев, Мамедали Гусейн оглы (род. 1952) — директор Московского академического театра сатиры.
  (род. 1964) — азербайджанский певец.
 Агаев, Меджид Орудж оглы (1835—1978) — азербайджанский чабан, неверифицированный долгожитель.
 Агаев, Мирмехти Мирмовсум оглу (1913—1942) — азербайджанский футболист.
 Агаев, Мурад Александр оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист.
 Агаев, Муслим Байрамович (род. 1971) — туркменский и украинский футболист.

Н 
 Агаев, Надир Алиш оглы (род. 1956) — глава Ленинградского района Калининградской области.
 Агаев, Назим Машаллах оглы (1939—2018) — азербайджанский певец.
 Агаев, Николай Николаевич (1814—1891) — российский военачальник, генерал-лейтенант.

О 
 
 Агаев, Омар Агаджангир оглы (1928—2017) — бригадир пропитчиков Бакинского электромашиностроительного завода Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.

Р 
 Агаев, Рафаэль Махир оглы (род. 1985) — азербайджанский каратист.
 Агаев, Руслан Бахман оглы (род. 1989) — азербайджанский телеведущий, журналист и режиссёр.
 Агаев, Рустам Арбиевич (род. 1982) — чеченский борец.

С 
 Агаев, Салахат Нусрет оглы (род. 1991) — азербайджанский футболист.
 Агаев, Сехриман (1974) — азербайджанский самбист и дзюдоист.

Т 
 Агаев, Тельман Мамедали оглы (1935—2020) — азербайджанский физиолог и биохимик.

Ф 
 
 Агаев, Фархад Ислам оглы (1975—1995) — Национальный Герой Азербайджана.
 Агаев, Фирудин Гули оглы (1898—1958) — паровозный машинист Бакинского депо Закавказской железной дороги, Герой Социалистического Труда.

Э 
 Агаев, Эднан Тофик оглы (род. 1956) — российский дипломат.
 Агаев, Эльдар Аскер оглы (1955—2013) — Национальный Герой Азербайджана.
 Агаев, Эльшан Кемран оглы (род. 1988) — российский самбист.
 Агаев, Эмин Рафаэль оглы (род. 1973) — азербайджанский футболист.



Составные фамилии 
 Ярым-Агаев, Юрий Николаевич (род. 1949) — советский правозащитник, член московской хельсинкской группы.
 Матиашовска-Агаева, Яна (род. 1987) — азербайджанская волейболистка.

См. также 
 Ахаев